Miejscowości w USA:
 Clitherall – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
Gminy w USA:
 Clitherall (ang. Clitherall Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail